Сэр Дэ́ниел Майкл Блейк Дэй-Лью́ис (; род. 29 апреля 1957, Кенсингтон, Лондон, Англия, Великобритания) — английский актёр, завершивший карьеру. Часто именующийся одним из самых одарённых и выдающихся актёров своего поколения, Дэниел Дэй-Льюис получил  за свою сорокалетнюю карьеру, включая рекордные три премии «Оскар» в категории «Лучший актёр», что делает его первым и единственным трёхкратным обладателем в этой номинации, а также третьим мужчиной, получившим три актёрские награды, и шестым человеком в целом. Дэй-Льюис также является , удостоенным награды Американской киноакадемии в категории «Лучший актёр». Кроме того, Дэй-Льюис получил четыре награды Британской киноакадемии, три премии Американской Гильдии киноактёров и две премии «Золотой глобус». В 2013 был признан журналом Time одним из ста самых влиятельных людей в мире. В июне 2014 года был посвящён в рыцари-бакалавры за свой актёрский вклад и заслуги в драме.

Рождённый и выросший в Лондоне, Дэниел Дэй-Льюис с успехом играл на сцене , прежде чем был принят в , которую он посещал три года. Помимо традиционного обучения и получения театральных навыков в , Дэй-Льюис известен своей приверженностью к актёрскому методу, призванному развивать искренность, выразительность и эмоциональную насыщенность актёрской игры. Изображая «изменчивую интенсивность», он часто оставался в образе своего персонажей на протяжении всего съёмочного периода, даже в те моменты, когда такой подход к ролям отрицательно влиял на его здоровье. Он является одним из самых избирательных актёров и успел сняться только в шести фильмах, начиная с 1998 года, с перерывам в пять лет между каждыми ролями. Ведёт уединённый образ жизни, почти не давая интервью и редко появляясь на публике.

В начале 1980-х Дэниел Дэй-Льюис играл роли как в театре, так и в кино. Присоединившись к Королевской шекспировской труппе, он исполнил роль Ромео Монтекки в «Ромео и Джульетте» и роль Дудки во «Сне в летнюю ночь». Во время исполнения главной роли в трагедии «Гамлет» в Королевском Национальном театре в Лондоне, Дэй-Льюис в истерике покинул сцену посреди спектакля в сцене, где Гамлет видит призрака своего отца — это было последнее появление актёра на сцене. В 1984 году Дэй-Льюис снялся в фильме «Баунти», прежде чем получил признание в следующем году за  в «Моей прекрасной прачечной» Стивена Фрирза (1985) и «Комнате с видом» Джеймса Айвори (1985). Он окончательно утвердил за собой звание одного из ведущих актёров своего времени с главными ролями в картинах «Невыносимая лёгкость бытия» Филипа Кауфмана (1988) и «Моя левая нога» Джима Шеридана (1989) и получил первые премии «Оскар» и BAFTA в категории «Лучший актёр», в 32 года став  этих наград. Он также снялся в историческом военном фильме Майкла Манна «Последний из Могикан» (1992), судебной драме Шеридана «Во имя отца» (1993) и исторической ленте Мартина Скорсезе «Эпоха невинности» (1993). 

После главной роли в спортивной драме «Боксёр» (1997) Дэй-Льюис оставил актёрство на три года и работал подмастерьем сапожника в Италии. Он вернулся к актёрскому мастерству в 2000 году, воссоединившись с Мартином Скорсезе для участия в исторической криминальной драме «Банды Нью-Йорка» (2002), принёсшей актёру вторую премию BAFTA, первую премию Американской Гильдии киноактёров и третью номинацию на «Оскар». Дэй-Льюис вновь получил BAFTA и «Оскар» в категории «Лучший актёр» за главные роли в эпической картине Пола Томаса Андерсона «Нефть» (2007) и биографической драме Стивена Спилберга «Линкольн» (2012). Десять лет спустя выхода первой совместной работы Дэй-Льюис воссоединился с Андерсоном для костюмированной драмы «Призрачная нить» (2017), принёсшей актёру шестую номинацию на «Оскар» и седьмую номинацию на BAFTA. Он заявил о прекращении актёрской карьеры после окончания съёмок в картине.

Юные годы и образование 
Дэниел Майкл Блейк Дэй-Льюис родился 29 апреля 1957 года в лондонском районе Кенсингтон, вторым ребенком поэта Сесила Дэй-Льюиса (1904—1972) и его второй жены, актрисы Джилл Бэлкон (1925—2009). Его старшая сестра, Тамасин Дэй-Льюис ― телевизионный шеф-повар и кулинарный критик. Его отец, родившийся в ирландском городе Баллинтубберт, графство Лауа, был протестантского англо-ирландского происхождения, жил в Англии с двух лет и был назначен поэтом-лауреатом Соединенного Королевства. Мать Дэй-Льюиса была еврейкой по происхождению. Её предки-евреи были иммигрантами из Латвии и Польши. Дед Дэй-Льюиса по материнской линии, сэр Майкл Бэлкон, стал главой студии Илинг, помогая развивать новую британскую киноиндустрию. Премия BAFTA за выдающийся вклад в британское кино вручается каждый год в честь памяти Бэлкона.

Через два года после рождения Дэй-Льюиса семья переехала в Крумс-Хилл в Гринвиче через Порт-Кларенс, графство Дарем. Он и его старшая сестра почти не виделись с двумя старшими сводными братьями, которые были подростками, когда отец Дэй-Льюиса развелся с их матерью. Живя в Гринвиче (он посещал начальные школы Инвикта и Шерингтон), Дэй-Льюису приходилось иметь дело с трудными детьми Южного Лондона. В этой школе над ним издевались за то, что он имел еврейское происхождение и был представителем высшего класса. Он овладел местным акцентом и манерами и считает это своим первым достижением. Позже в жизни он, как известно, рассказывал о себе как о хулигане в молодые годы, часто попадая в неприятности из-за краж в магазинах и других мелких преступлений.

В 1968 году родители Дэй-Льюиса, сочтя его поведение слишком диким, отправили его в качестве воспитанника в независимую школу Севеноукс в Кенте. В школе его познакомили с тремя его наиболее заметными увлечениями: деревообработкой, актерским мастерством и рыбной ловлей. Однако его презрение к школе росло, и после двух лет учебы в Севеноуксе его перевели в другую школу, Бедейл в Питерсфилде, Хэмпшир. Его сестра уже училась в ней, и там царила более спокойная и творческая атмосфера. Он дебютировал в британском кино в возрасте 14 лет в фильме «Воскресенье, проклятое воскресенье», в котором сыграл вандала. Он описал этот опыт как удовольствие, так как ему заплатили 2 фунта стерлингов за вандализм в дорогих автомобилях, припаркованных возле его местной церкви.  Это первая из пяти картин с участием Дэниела Дэя Льюиса, включённая в список «100 величайших британских фильмов 20-го века BFI».

В течение нескольких недель в 1972 году семья Дэй-Льюис жила в Леммонсе, доме Кингсли Эмиса и Элизабет Джейн Говард в северном Лондоне. У отца Дэй-Льюиса был рак поджелудочной железы, и Говард пригласил семью в Леммонс как место, которое они могли бы использовать для отдыха и восстановления сил. Его отец умер там в мае того же года. К тому времени, когда он покинул Бедалес в 1975 году, непослушное отношение Дэй-Льюиса уменьшилось, и ему нужно было сделать выбор карьеры. Несмотря на то, что он преуспел на сцене Национального молодежного театра в Лондоне, он подал заявление на пятилетнее обучение в качестве краснодеревщика. Ему отказали из-за отсутствия опыта. Его приняли в театральную школу Бристоля Олд Вик, которую он посещал в течение трех лет вместе с Мирандой Ричардсон, в конце концов выступив в самом Бристоле Олд Вик. В какой-то момент он играл дублера Пита Постлетуэйта, с которым позже снялся в фильме «Во имя отца» (1994).

Джон Харток, преподаватель актерского мастерства Дэй-Льюиса в бристольском Олд Вик, вспоминал:

Актёрская карьера

1980-е 
В начале 1980-х Дэниел Дэй-Льюис работал в  и на британском телевидении, в том числе снялся в фильмах «Мороз в мае» и «Сколько миль до Вавилона?» для BBC. Через одиннадцать лет после своего дебюта в кино Дэй-Льюис сыграл роль Колина, южноафриканского уличного бандита, который на расовой почве издевается над главным героем в фильме «Ганди» (1982). Это вторая картина в карьере Дэй-Льюиса, вошедших в список «100 величайших британских фильмов 20-го века BFI». В конце 1982 года он совершил большой актёрский прорыв, когда исполнил главную роль в драме «Другая страна», премьера которой состоялась в конце 1981 года. Затем он сыграл конфликтного, но преданного помощника в «Баунти» (1984). Далее актёр присоединился к Королевской шекспировской труппе, сыграв Ромео Монтекки в «Ромео и Джульетте» и Дудку в «Сне в летнюю ночь».

В 1985 году Дэниел Дэй-Льюис впервые получил признание критиков, сыграв молодого гомосексуального уличного панка Джонни Бёрфута в британской картине «Моя прекрасная прачечная». Действие фильма, снятого режиссером Стивеном Фрирсом и написанного Ханифом Курейши, разворачивается в Лондоне 1980-х годов во время пребывания Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра. Лента заняла 50-е место в списке «100 величайших британских фильмов 20-го века BFI» и получила номинации на BAFTA и «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». 

Следующей его заметной работой в кино стала роль в фильме «Комната с видом» (1985), основанном на романе Э. М. Форстера. Действие происходит в эдвардианский период Англии рубежа 20-го века. Он сыграл заносчивого Сесила Вайза, жениха главной героини. По итогам 1986 года Дэниел Дэй-Льюис был удостоен премии Национального совета кинокритиков США в категории «» за роли Джонни Бёрфута и Сесила Вайза. Четвёртая лента в карьере Дэя Льюиса, вошедшая в список «100 величайших британских фильмов 20-го века BFI».

В 1987 году Дэй-Льюис получил статус ведущего актера, снявшись в экранизации «Невыносимая легкость бытия», в которой он изобразил чешского хирурга, чья гиперактивная сексуальная жизнь приходит в смятение, когда он позволяет себе эмоционально увлечься женщиной. Во время восьмимесячных съемок он выучил чешский язык. В этот период Дэниел Дэй-Льюис считался одним из самых многообещающих и интересных юных актеров Великобритании. Его и других молодых британских актеров того времени, таких как Гэри Олдман, Колин Ферт, Тим Рот и Брюс Пейн, окрестили «». 

Дэй-Льюис развил свою личную версию метода актёрского мастерства в 1989 году, исполнив роль Кристи Браун в фильме Джима Шеридана «Моя левая нога». Она принесла ему множество наград, в том числе премии «Оскар» и BAFTA в категории «Лучший актёр», что сделало 32-летнего Дэниела Дэй-Льюиса , удостоенным премии Американской киноакадемии в этой категории. Браун, известный как писатель и художник, родился с церебральным параличом и мог управлять только левой ногой. Дэй-Льюис готовился к этой роли, часто посещая школьную клинику Сэндимаунт в Дублине, где он подружился с несколькими людьми с ограниченными возможностями, некоторые из которых не владели речью. Играя сильно парализованного персонажа на экране, за кадром Дэй-Льюиса приходилось передвигать по съемочной площадке в инвалидном кресле, и члены съемочной группы проклинали необходимость поднимать его над камерой и осветительными проводами, и все это для того, чтобы он мог получить представление обо всех аспектах жизни Брауна, включая неудобства. Члены съемочной группы также должны были кормить его с ложечки. Ходили слухи, что он сломал два ребра во время съемок из-за того, что в течение стольких недель сидел сгорбившись в инвалидном кресле, что он отрицал много лет спустя на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре 2013 года. «Моя левая нога» стала пятой картиной с участием актёра, которая была упомянута в списке «100 величайших британских фильмов 20-го века BFI».

Дэй-Льюис вернулся на британскую сцену в 1989 году, чтобы работать с Ричардом Эйром, исполнив роль Принца Гамлета в трагедии «Гамлет» в Королевском Национальном театре Лондона, но во время спектакля потерял сознание во время сцены, где перед ним появляется призрак отца Гамлета. Он начал неудержимо рыдать и отказался возвращаться на сцену. Его заменил Джереми Нортэм, который выступил с триумфальным успехом. Ранее Дэй-Льюис говорил о демонах в этой роли. Хотя инцидент был официально приписан истощению, Дэй-Льюис утверждал, что видел призрак своего собственного отца. Позже он объяснил, что это была скорее метафора, чем галлюцинация. Он признался: «В какой-то степени я, вероятно, видел призрак своего отца каждую ночь, потому что, конечно, если вы работаете в такой пьесе, как „Гамлет“, вы исследуете все на собственном опыте». С тех пор он не появлялся на сцене. Внимание средств массовой информации, возникшее после мирового признания и последовавшее за его срывом на сцене, способствовало его решению в конечном итоге переехать из Великобритании в Ирландию в середине 1990-х годов, чтобы восстановить психологический покой и отдохнуть от своей славы.

1990-е 
Затем Дэй-Льюис снялся в американском фильме «Последний из могикан» (1992), снятом по роману Джеймса Фенимора Купера. Исследование роли Дэй-Льюиса для этого фильма получило широкую огласку. Как сообщается, он прошел силовую тренировку и жил на природе, занимаясь кемпингом, охотой и рыбалкой. Дэй-Льюис также расширил свои навыки работы с деревом и научился делать каноэ. Во время съемок он все время носил длинную винтовку, чтобы оставаться в образе.

Он вернулся к работе с Джимом Шериданом над фильмом «Во имя отца», в котором сыграл Джерри Конлона, одного из четверки Гилдфорда, несправедливо осужденного за взрыв. Он потерял 22 фунта (14 кг) для этой роли, сохранял свой североирландский акцент на съемочной площадке и вне ее в течение всего графика съемок и проводил много времени в тюремной камере. Он настоял на том, чтобы члены съемочной группы облили его холодной водой и словесно оскорбили. За эту роль Дэй-Льюис получил свою вторую номинацию на премию Оскар, третью номинацию BAFTA и вторую номинацию на Золотой глобус.

В 1993 году Дэй-Льюис вернулся в США, сыграв Ньюленда Арчера в экранизации Мартина Скорсезе «Эпоха невинности». Чтобы подготовиться к фильму, действие которого происходит в Золотой век Америки, он в течение двух месяцев носил аристократическую одежду 1870-х годов в Нью-Йорке, включая цилиндр, трость и плащ. Хотя Дэй-Льюис скептически отнесся к этой роли, считая себя too English, он согласился из-за режиссуры Скорсезе. Фильм был хорошо принят критиками, в то время как Питер Трэверс из Rolling Stone написал: «Дэй-Льюис поражает как человек, оказавшийся между своими эмоциями и социальной этикой. Со времен Оливье в „Грозовом перевале“ ни один актер не сочетал пронзительный интеллект с такой внушительной внешностью и физической грацией».

В 1996 году Дэй-Льюис снялся в экранизации пьесы Артура Миллера «Суровое испытание». Во время съемок он познакомился со своей будущей женой Ребеккой Миллер, дочерью автора. Оуэн Глейберман из Entertainment Weekly дал фильму оценку А, назвав адаптацию потрясающе мощной и отметив впечатляющие выступления Дэй-Льюиса, Скофилда и Аллена. Затем последовала роль в фильме Джима Шеридана «Боксёр». Его подготовка включала тренировки с бывшим чемпионом мира по боксу Барри МакГиганом. Погрузившись в боксерскую сцену, он наблюдал, как тренируется Назим Хамед, и посещал профессиональные боксерские поединки. Впечатленный его работой на ринге, Макгиган почувствовал, что Дэй-Льюис мог бы стать профессиональным боксером.

После этой роли Дэй-Льюис ушел в отпуск и занялся своим любимым хобби — обработкой дерева. Он переехал во Флоренцию, Италия, где его заинтриговало ремесло изготовления обуви. Он учился на обувщика у Стефано Бемера. Какое-то время его точное местонахождение и действия не были освещены.

2000-е 

После трехлетнего отсутствия на экране Дэй-Льюис вернулся в кино, воссоединившись с Мартином Скорсезе в фильме «Банды Нью-Йорка» (2002). Он сыграл главаря злодейской банды Уильяма Каттинга. Чтобы войти в роль, он нанял цирковых артистов, чтобы они научили его метать ножи. Во время съемок он никогда не выходил из образа между дублями (в том числе сохранял нью-йоркский акцент своего персонажа). В какой-то момент во время съемок, когда ему поставили диагноз пневмония, он отказался надевать теплое пальто или проходить лечение, потому что это не соответствовало тому периоду, но в конце концов его убедили обратиться за медицинской помощью. Фильм разделил критиков, в то время как Дэй-Льюис получил похвалы за изображение Билла Мясника. Критический консенсус Rotten Tomatoes гласит: Несмотря на недостатки, фильм впечатляет дизайном постановки и потрясающей игрой Дэй-Льюиса. Роль принесла Дэй-Льюису его третью номинацию на Оскар и вторую премию BAFTA за лучшую мужскую роль.

Затем жена Дэй-Льюиса, режиссер Ребекка Миллер, предложила ему главную роль в своем фильме «Баллада о Джеке и Роуз», в котором он сыграл умирающего человека, сожалеющего о том, как сложилась его жизнь, и о том, как он воспитал свою дочь-подростка. Во время съемок он договорился жить отдельно от своей жены, чтобы достичь изоляции, необходимой для того, чтобы сосредоточиться на реальности своего собственного персонажа. Фильм получил смешанные отзывы. В 2007 году Дэй-Льюис снялся вместе с Полом Дано в драме под названием «Нефть». Фильм получил широкое признание критиков, критик Эндрю Саррис назвал фильм впечатляющим достижением в его уверенном мастерстве в передаче смоделированных реалий ушедшего времени и места, в основном с вдохновенным использованием региональных актеров-любителей и статистов с правильными движениями и звуками.

Дэй-Льюис получил премию Оскар за лучшую мужскую роль, премию BAFTA за лучшего актера в главной роли, премию Золотой глобус за лучшую мужскую роль в драматическом фильме, премию Гильдии киноактеров за выдающуюся игру актера мужского пола в главной роли (которую он посвятил Хиту Леджеру, который умер пятью днями ранее, сказав, что он был вдохновлен игрой Леджера, и назвал игру актера в Горбатой горе уникальной, совершенной), и множество наград круга кинокритиков за роль. Получив премию Оскар за лучшую мужскую роль, Дэй-Льюис встал в один ряд с Марлоном Брандо и Джеком Николсоном как единственный обладатель премии Оскар за лучшую мужскую роль в течение двух десятилетий подряд.

В 2009 году Дэй-Льюис снялся в музыкальной адаптации Роба Маршалла «Девять» в роли режиссера Гвидо Контини. В фильме снялся ансамбль выдающихся актрис, в том числе Марион Котийяр, Пенелопа Крус, Джуди Денч, Николь Кидман и Софи Лорен. Фильм получил смешанные отзывы, с общей похвалой за выступления Дэй-Льюиса, Котийяр и Круc. За свою роль он был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актёр — мюзикл или комедия» и премию «Сатурн» за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии, а также разделил с остальными актерами номинации на премию Гильдии киноактеров за выдающуюся игру актеров в кинофильме и премию Ассоциации кинокритиков за лучший актерский состав и премию «Сатурн» за лучший актерский состав в кинофильме.

2010-е 

Дэй-Льюис воплотил образ Авраама Линкольна в биографическом фильме Стивена Спилберга «Линкольн» (2012). Съемки фильма начались в Ричмонде, штат Вирджиния, в октябре 2011 года. Дэй-Льюис потратил год на подготовку к роли, время, которое он просил у Спилберга. Он прочитал множество книг о Линкольне и долго работал с визажистом, чтобы добиться физического сходства с Линкольном. Говоря голосом Линкольна на протяжении всей съемки, Дэй-Льюис попросил британских членов съемочной группы, которые разделяли его родной акцент, не болтать с ним. Фильм получил признание критиков, особенно за игру Дэй-Льюиса. Он также стал коммерческим успехом, собрав более 275 миллионов долларов по всему миру. В ноябре 2012 года он получил премию BAFTA Britannia за выдающиеся достижения в области кинематографии. В том же месяце Дэй-Льюис появился на обложке журнала Time, которой назвал его «величайшим актёром в мире».

На 70-й церемонии 14 января 2013 года Дэй-Льюис получил свою вторую премию Золотой глобус за лучшую мужскую роль, а на 66-й церемонии вручения премии Британской киноакадемии 10 февраля он получил свою четвертую премию BAFTA за лучшую мужскую роль в главной роли. На 85-й церемонии Дэй-Льюис стал первым трехкратным лауреатом премии Оскар за лучшую мужскую роль в фильме «Линкольн». После его третьей победы на Оскаре было много споров о положении Дэй-Льюиса среди величайших актеров в истории кино. Джо Квинан из The Guardian заметил: «Спорить о том, является ли Дэниел Дэй-Льюис более великим актером, чем Лоуренс Оливье, или Ричард Бертон, или Марлон Брандо, все равно, что спорить о том, является ли Месси более талантливым, чем Пеле, превосходит ли Наполеон Бонапарт Александра Македонского как военного гения». Когда самого Дэй-Льюиса спросили, каково это быть величайшим актером в мире, он ответил: «Это глупо, не так ли? Все в этом мире меняется». Вскоре после получения Оскара за фильм «Линкольн» Дэй-Льюис объявил, что сделает перерыв в актерской карьере, вернувшись на свою ферму в графстве Уиклоу, Ирландия, на следующие пять лет.

После пятилетнего перерыва Дэй-Льюис вернулся на экран, чтобы сняться в исторической драме Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» (2017). Действие происходит в Лондоне 1950-х годов, Дэй-Льюис сыграл портного, который влюбляется в официантку. Перед выходом фильма, 20 июня 2017 года, пресс-секретарь Дэй-Льюиса Лесли Дарт объявила, что он уходит из актерской карьеры. Не имея возможности назвать точную причину своего решения, в интервью в ноябре 2017 года Дэй-Льюис заявил: «Я еще до конца не осознал этого. Но это желание поселилось во мне, и оно просто есть… Я боюсь употреблять слишком часто употребляемое слово „артист“, но есть некая ответственность, которая нависла надо мной. Мне нужно верить в ценность того, что я делаю. Работа может казаться жизненно важной, даже непреодолимой. И если аудитория в это поверит, для меня этого должно быть достаточно. Но в последнее время это не так». О выходе Дэй-Льюиса на пенсию Андерсон заявил: «Я хотел бы надеяться, что ему просто нужен перерыв. Но я не уверен. Сейчас это совсем не похоже на то, что является большим препятствием для всех нас». Фильм и его исполнение получили широкое признание критиков, и Дэй-Льюис снова был номинирован на премию Оскар за лучшую мужскую роль.

Широко уважаемый среди своих современников, в июне 2017 года Майкл Симкинс из The Guardian написал: В этой сверкающей выгребной яме, которую мы называем актерской профессией, есть множество соперничающих актеров, которые, благодаря чистой удаче или случайности, похоже, сделали карьеру, которую мы сами могли бы сделать, если бы только карты выпали по-другому. Но Дэй-Льюис, по общему согласию, стоит особняком. Мы больше не увидим ему подобных — по крайней мере, какое-то время. Такие актеры рождаются раз в поколение». 

В 2020 году издание The New York Times поставила Дэниела Дэй-Льюиса на третье место в своем списке «25 величайших актеров XXI века».

Личная жизнь 

С 1993 года Дэниел Дэй-Льюис является гражданином Ирландии и имеет двойное гражданство.

Дэй-Льюис утверждает, что не имеет конкретного религиозного воспитания и считает себя «убеждённым агностиком».

Он находился в отношениях с французской актрисой Изабель Аджани. Их сын, Габриэль-Кейн Дэй-Льюис, родился 9 апреля 1995 года в Нью-Йорке, через несколько месяцев после окончания отношений.

В 1996 году, работая над экранизацией театральной пьесы «Суровое испытание», Дэй-Льюис посетил дом драматурга Артура Миллера, где познакомился с дочерью писателя Ребеккой Миллер. Они поженились позже в том же году, 13 ноября 1996 года. У пары двое сыновей, Ронан Кэл Дэй-Льюис (1998 г.р.) и Кэшел Блейк Дэй-Льюис (2002 г.р.). Они живут на два дома: в Аннамоу, графство Уиклоу, и Манхэттене, штат Нью-Йорк.

Актёрские работы

Кино

Телевидение

Театр

Музыка

Награды и номинации 

Полный список наград и номинаций на сайте IMDb.

Примечания 

Родившиеся в Лондоне
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Оскар»
Лауреаты премии «Спутник»
Члены Национального молодёжного театра
Члены Американской академии искусств и наук
Актёры Великобритании
Киноактёры Великобритании
Актёры Ирландии
Киноактёры Ирландии
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения
Лауреаты премии Ричарда Харриса за актёрский вклад в британский кинематограф